Miejscowości w USA:
 Willow Lake – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Willow Lake (ang. Willow Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Willow Lake (ang. Willow Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Willow Lake (ang. Willow Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule